Champagne-en-Valromey é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Champagne-en-Valromey apresentava uma população de 691 habitantes, distribuídos por 368 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain